Kuang-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dingcheng (häradshuvudort i Kina), Henan, 
 Guangzhou (provinshuvudstad), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar